Dozois est un patronyme porté notamment par :

 Gardner R. Dozois (1947-2018), auteur américain de science-fiction ;
 Paul Dozois (1908-1984), homme politique québécois ;